Loir (rivier), een rivier in Frankrijk, niet te verwarren met de Loire
Eure-et-Loir, een Frans departement
Loir-et-Cher, een Frans departement
een dier uit de familie der slaapmuizen (Gliridae)